Алекса́ндр Влади́мирович Ма́рков (1897, слобода Чернянка, ныне Белгородская область — 19 ноября 1968) — советский , доктор физико-математических наук, профессор.

В 1923 году окончил Петроградский университет. Окончил аспирантуру при Пулковской обсерватории в 1926 году. Затем работал в Ленинградском отделении Центрального научно-исследовательского института геодезии, аэросъемки и картографии и в Государственном оптическом институте. С 1944 года — сотрудник Пулковской обсерватории.

В 1950-е годы читал лекции для физиков в Ленинградском педагогическом институте имени А. И. Герцена.

Основные научные работы относятся к астрономической фотометрии и связанному с ней приборостроению, к спектрофотометрии, поляриметрии и радиометрии. Разработал общую теорию микрофотометров. Сконструировал первый советский микрофотометр для измерения фотопластинок (1934). Занимался изучением Луны, впервые в СССР определил температуру её поверхности. Активно участвовал в обработке фотографий обратной стороны Луны. Выдвинул идею для измерения инфракрасного излучения Луны использовать телескопы с радиометрами, вынесенные в верхнюю часть тропосферы на воздушных шарах.

Именем А. В. и А. А. Марковых назван кратер на Луне.

Примечания

Литература 
 
 (Некролог) // Известия ГАО. — 1971. — Т. 186. — С. 1.

Выпускники физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета
Сотрудники Пулковской обсерватории
Сотрудники ГОИ имени С. И. Вавилова